Ната́лья (Ната́лия) Степа́нова:
 Степанова, Наталья Алексеевна (1919—2011) — советский эстрадный музыкант-аккомпаниатор и артист-кукольник.
 Степанова, Наталья Андреевна (род. 1987) — российская волейболистка (пляжный волейбол).
 Степанова, Наталья Викторовна (род. 1970) — российский тренер по плаванию.
 Степанова, Наталия Юрьевна (1972—2020) — советская и российская шашистка.